Кан 10-й кантон () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 22 807 человек.

Код INSEE кантона 1446. Всего в кантон Кан 10-й кантон входило 3 коммун, из них главной коммуной являлась Кан.

Коммуны кантона 

Кормель-ле-Руайяль — население 4452 чел.
Иф (Кальвадос) — население 10684 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос